Anyang kan syfta på:

Geografi

Kina 

 Anyang – en stad på prefekturnivå i Henan-provinsen i Kina,  
 Anyang, Anyang – ett härad som lyder under Anyang stad
 Anyang (häradshuvudort i Kina, Guangxi Zhuangzu Zizhiqu, lat 23,94, long 108,10)
 Anyang (köpinghuvudort i Kina, Hubei Sheng, lat 32,85, long 111,01)

Sydkorea 

 Anyang, Gyeonggi, stad, 

WP:Projekt Kina
Robotskapade Kinaförgreningar